Roger Philemon Vanden Stock (Anderlecht, 13 augustus 1942), is voormalig voorzitter van voetbalclub RSC Anderlecht.

Biografie
Roger Vanden Stock is de zoon van Constant Vanden Stock, de gewezen ex-voorzitter van Anderlecht naar wie het stadion van de club vernoemd is. De familie Vanden Stock was eigenaar van brouwerij Belle-Vue in Zuun, vooral bekend van het kriekenbier.
In eerste instantie was hij ondervoorzitter van de club. In 1996 kwam hij aan het hoofd van de voetbalclub te staan. Vader Constant Vanden Stock werd vanaf dan erevoorzitter. Roger Vanden Stock was de eerste voorzitter van Anderlecht die niet zelf in het shirt van de club voetbalde.

Bij de Belgische voetbalbond werd hij in juni 1991 ondervoorzitter. Later werd binnen de Profliga de vzw Betaald Voetbal opgericht. Van die vzw werd Roger Vanden Stock ook voorzitter. Maar al deze functies gaf hij in 2007 op. Hij deed dit naar eigen zeggen om zich meer te kunnen concentreren op zijn familie en RSC Anderlecht. Later werd hij wel opnieuw voorzitter van de Pro League.

In december 2017 verkocht Vanden Stock, samen met zijn neef Philippe Collin, zijn aandelen binnen de club. Anderlecht werd overgenomen door Marc Coucke. Vanden Stock blijft tot maart 2018 voorzitter van de club en zal nadien benoemd worden tot erevoorzitter.

Stamboom

Belgisch voetbalbestuurder
Belgisch ondernemer
RSC Anderlecht